Ванн-сюр-Коссо́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Луаре. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 130 км на південь від Парижа, 31 км на південний схід від Орлеана.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 247 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 618,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Посилання 

 Офіційний сайт Ванн-сюр-Коссон 

 Ванн-сюр-Коссон на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Ванн-сюр-Коссон на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам’ятки, фото, адреси)
 Розташування муніципалітету Ванн-сюр-Коссон на мапі Франції та сусідні муніципалітети
 [ Розташування муніципалітету Ванн-сюр-Коссон на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Луаре

Примітки 

Муніципалітети департаменту Луаре